BRV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bremerhaven Am Luneort (Germania)